Zorilla (Ictonyx) – rodzaj drapieżnego ssaka z podrodziny łasic w rodzinie łasicowatych (Mustelidae), o ubarwieniu i strategii obronnej przypominającym północnoamerykańskie skunksowate.

Zasięg występowania 
Gatunki zaliczane do tego rodzaju występują w Afryce (Egipt, Libia, Tunezja, Algieria, Maroko, Mauretania, Senegal, Gambia, Gwinea Bissau, Gwinea, Wybrzeże Kości Słoniowej, Mali, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin, Niger, Nigeria, Kamerun, Czad, Sudan, Erytrea, Somalia, Etiopia, Republika Środkowoafrykańska, Kongo, Uganda, Kenia, Tanzania, Malawi, Zambia, Angola, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambik i Południowa Afryka).

Morfologia 
Długość ciała 20,7–38 cm, długość ogona 11,4–28 cm; masa ciała 200–1200 g; dorosłe samce są większe i cięższe od dorosłych samic.

Systematyka

Etymologia 
 Zorilla: , zorillo „lisek”, zdrobnienie od zorra, zorro „lis”. Gatunek typowy: Viverra zorilla  (= Bradypus striatus ).
 Ictonyx (Ictidonyx, Ictomys):  iktis, ικτιδις iktidis „łasica”; ονυξ onux, ονυχος onukhos „pazur, paznokieć”.
 Rhabdogale: gr. ῥαβδος rhabdos „pas, smuga”; γαλεη galeē lub γαλη galē „łasica”. Nazwa zastępcza dla Zorilla  i Ictonyx .
 Ozolictis: gr. οζολις ozolis, οζολιδος ozolidos „silny zapach”; ικτις iktis, ικτιδις iktidis „łasica”. Nowa nazwa dla Ictonyx .
 Poecilictis: gr. ποικιλος poikilos „wielobarwny, srokaty”; ικτις iktis, ικτιδις iktidis „łasica”. Gatunek typowy: Mustela libyca .

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Ictonyx libycus  – zorilla libijska 
 Ictonyx striatus  – zorilla paskowana

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Łasicowate